Meda (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Monza e Brianza (regio Lombardije)
 Meda (rivier), een rivier in West-Australië
 Mêda, een Portugese gemeente